Un astérisque est un signe linguistique utilisé en typographie, en mathématiques, en informatique
 Un astérisque est un objet du culte en forme de chapiteau, utilisé dans les églises de rite byzantin pour protéger l'hostie.
 Un astérisque est une plante du genre Asteriscus (famille des Astéracées).
  est une revue publiée irrégulièrement par la Société mathématique de France depuis 1973.